Kanton Beaufort bezeichnet:

 Kanton Beaufort (Jura), französischer Kanton im Département Jura, Region Bourgogne-Franche-Comté
 Kanton Beaufort (Savoie), französischer Kanton im Département Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes